Râncăciov ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Râncăciov (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Râncăciov (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița